Crni Kao est un toponyme qui peut désigner :
Crni Kao, un village de Serbie situé dans la municipalité de Batočina, district de Šumadija ;
Crni Kao, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava.